Валентина Ивановна Марон (28 июля 1923 года — 6 июня 2012 года, Оснабрюк, Германия) — советская театральная актриса, заслуженная артистка РСФСР.

Биография 
Марон Валентина Ивановна родилась 28 июля 1923 года. Была солисткой Московского театра оперетты. Эмигрировала в Германию, где жила в городе Оснабрюк.

Умерла 9 июня 2012 года в Оснабрюке в доме престарелых.

Семья 
 Муж — Владимир Самойлович Марон (1921—2004), директор фильмов на киностудиях им. Горького и «Мосфильм», заслуженный работник культуры РСФСР.

Награды 
 Заслуженная артистка РСФСР

Театральные работы 
 «Пусть гитара играет» (О. Фельцман) - Серафима
 «Поцелуй Чаниты» (Юрий Милютин) — Розалия
 «Севастопольский вальс» (К. Я. Листов) — Дина
 «Фиалка Монмартра» (Имре Кальман) — мадам Арно
 «Девичий переполох» (Юрий Милютин) — Дуня
 «Баранкин, будь человеком» (Серафим Туликов) — Бабушка
 «Парижская жизнь» (Жак Оффенбах) — Габриэль, прачка
 «Василий Тёркин» (А. Новиков) — Бабка
"Пенелопа" (А.Журбин) - Эвриклея, кормилица
  — «Кадриль» (В. Гроховский)

Фильмография 
  — Весна и оперетта
  — Севастопольский вальс — тётя Дина
  — Девичий переполох — Дуня, дочь дворянина Глебова

Примечания

Ссылки 

Певцы и певицы оперетты
Персоналии:Московский театр оперетты